Kelek kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Kyalyak, ort, Goranboj,

Irak 

 Nāḩiyat Kalak, underdistrikt, Ninawa, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Irakförgreningar